Ruisbroek (Antwerpen); een deelgemeente van de Belgische gemeente Puurs-Sint-Amands
 Ruisbroek (Vlaams-Brabant); een deelgemeente van de Belgische gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Ruysbroeck, Ruusbroec, Rubrouck en andere schrijfwijzen  als  Rubroek, Ruysbroek, Ruijsbroek, Roebroeck, Rubroeck, Roebroek, Rubruck, Ruysbrock, Ruysbrok, Rubruquius staan voor:
 oude schrijfwijze van Ruisbroek
 Willem van Rubroeck; Vlaams ontdekkingsreiziger, 13e eeuw
 Jan van Ruusbroec; Brussels mysticus, 14e eeuw; 
 Jan van Ruysbroeck; architect van het stadhuis van Brussel, 15e eeuw
 Jan Van Ruysbroeck (loge); een Nederlandstalige Brusselse loge van de Reguliere Grootloge van België, gesticht in 1979

Zie ook 

 Rubroek (doorverwijspagina)